Rift steht für:

 RIFT, ein Online-Rollenspiel der Firma Trion World Network
 Oculus Rift, eine Virtual-Reality-Brille
 Riftschnitt, eine Art Bretter und Bohlen mit stehenden Jahresringen aus Rundhölzern zu schneiden.

Personen:
 Zoogz Rift (1953–2011), US-amerikanischer Musiker und Wrestling-Promoter

Rift Valley steht für:
 Rift Valley, Riftzone, siehe Grabenbruch
 Great Rift Valley, eine Geozone Afrikas, siehe Großer Afrikanischer Grabenbruch
 Rift Valley (Kenia), eine ehemalige Provinz Kenias
 Rift Valley Fever, eine Tierseuche, siehe Rifttalfieber

Rifts steht für:
 Rifts, ein Rollenspiel